Sobradinho (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Sobradinho (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Sobradinho (Federaal District), bestuurlijk gebied in het Braziliaanse Federaal District
Sobradinho (rivier), rivier in het Braziliaanse Federaal District